La hure est la tête des sangliers. Le nom des Amérindiens hurons donné par les Français vient de ce mot car ils portaient une sorte de crinière ressemblant à celle des sangliers.

Toponymes 

 Hure est une commune française de la Gironde ;
 La bannière de Hure (chinois 库伦 Kùlún) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

Hydronymes 

 Le Hure est un affluent de la Meurthe ;
 La Hure est un affluent du Ciron ;